« Painkiller » est un mot anglais signifiant antalgique (littéralement « tueur de douleur »)

Musique

Groupe 

 , groupe de musique expérimentale ;

Album 

 , EP de  sorti le  ;

 , album du groupe Judas Priest sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album  sorti le  ;
 , album du groupe Krokus sorti en  ;
 , album de Little Big Town sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de Turin Brakes présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lauren Pritchard présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de , face B du single Barrel of a Gun sorti le  ;
 , chanson des Freestylers présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jason Derulo présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Human sorti le .

Autres 

 , un jeu vidéo ;
 Painkiller Jane, une série télévisée canado-américaine diffusée en 2007 ;
 Painkiller Jane, un personnage de comics.